Horacek oder Horáček ist der Familienname folgender Personen:
 Cyril Horáček (1862–1943), tschechischer Jurist, Ökonom und Politiker und Finanzminister

 Franz Horacek (* 1947), österreichischer Musiker und Wienerliedinterpret
 Karel Horáček (* 1952), tschechischer Eishockeyspieler
 Leopold Horacek (1907–1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Martin Horáček (* 1980), tschechischer Fußballspieler
 Michal Horáček (* 1952), tschechischer Liedtexter und Musikproduzent
 Milan Horáček (* 1946), deutscher Europapolitiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rudolf Horacek (1915–1986), österreichischer bildender Künstler
 Tamara Horacek (* 1995), kroatisch-französische Handballspielerin
 Václav Horáček (* 1978), tschechischer Handballschiedsrichter